Toponímia:
 Artigas (Alts Pirineus), municipi de França a la regió de Migdia-Pirineus
 Artigas (Arieja), municipi de França a la regió de Migdia-Pirineus
 Artigas (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, capital del departament homònim 
 Departament d'Artigas, a l'Uruguai
 Capitán Juan A Artigas, antic nom de la localitat uruguaiana de Barros Blancos
 General Artigas, districte del departament d'Itapúa, al Paraguai
 Rincón de Artigas, territori del Brasil que pertany al municipi de Santana do Livramento a l'estat de Rio Grande do Sul, contestat per l'Uruguai
 Base Científica Antàrtica Artigas, base científica de l'Uruguai a l'Antàrtida 
 Biografies:
 Andresito Artigas, nom amb el qual es va conèixer a Andrés Guazurary, col·laborador de José Gervasio Artigas i cabdill federal argentí
 Manuel Artigas, cosí de José Gervasio Artigas i heroi de la Batalla de Las Piedras
 Manuel Francisco Artigas, germà de José Gervasio Artigas i militar de la independència 
 Mariano Artigas, professor espanyol
 Josep Artigas Morraja, futbolista català
 José Gervasio Artigas, heroi nacional de l'Uruguai 
 Primitiu Artigas i Teixidor (Torroella de Montgrí, 1846 - Madrid, 1910), enginyer forestal i professor de l'Escola d'Enginyers de Monts 
 Salvador Artigas Sahún, futbolista i entrenador professional català
 Miscel·lània:
 Bandera d'Artigas, un dels símbols nacionals de l'Uruguai
 Institut de Professors Artigas (IPA), institut d'ensenyament superior de formació docent de l'Uruguai